Населённые пункты Северо-Енисейского района — перечень населённых пунктов, существовавших и существующих на территории Северо-Енисейского района Красноярского края России.

В перечне приведена следующая информация: название, география, численность населения и год переписи и др.

Список 

Топокарта

См. также 
Населённые пункты Енисейского района

Примечания